Pojem lavice má více významů:

 lavice (nábytek) – sedací nábytek
 lavice (geologie) – označení geologických vrstev

geografie
 Lavice (Sobotka) – část města Sobotka v okrese Jičín

sport
 trestná lavice – sportovní pojem z oblasti kolektivních sportů
 irská lavice – dostihová překážka

v kultuře
 Trestná lavice (film) – americké filmové komediálně-sportovní drama z roku 2005

Související články 
 lavička
 Lavičky

Externí odkazy